Анатолий Маркович Комков (1910, Мариинск, Томская губерния, Российская империя ― дата и место смерти неизвестны) — советский картограф. Участник ВОВ. Кандидат географических наук, доцент. Член Национального совета картографов СССР. Начальник кафедры картографии Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева.

Работы 
 Обзор военно-топографической службы германской армии. Ташкент, 1942.
 Аэронавигационные карты США. : Воениздат, 1958.
 Составление и редактирование карт (ч. 1—2). : ВИА, 1958 (в соавторстве с Николаев С. А., Шилов Н. И.).
 Государственная картография США, 1961.
 Словарь географических названий зарубежных стран / Отв. ред. А. М. Комков. — 3-е изд., перераб. и доп. — : «Недра», 1986. — 459 с.

Литература 
 Краткая географическая энциклопедия. Том 5 / Гл.ред. Григорьев А. А. : «Советская энциклопедия» — 1966, 544 с. с илл. и картами, 5 л. карт иилл., 1 л. карта-вкладка.

Примечания 

Картографы СССР
Преподаватели Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Топографы Великой Отечественной войны